Гру́ди — многозначный термин:

Топоним 
 Груди (, ) — деревня в округе Хайленд, Шотландия.
 Груди (, ) — река в Шотландии, левый приток Брана.
 Груди () — местность в графстве Лимерик, Ирландия, возле одноимённого города.

Фамилия 
 Груди, Луиза (1897—1961) — американская актриса, звезда бродвейских мюзиклов.

Прочее 
 Груди — болгарское мужское имя.
 «Груди» — черногорский мини-сериал 2018 года.
 Доу против Груди (Doe v. Groody) — судебный процесс 1990 года в США.
 Женские груди — элемент конструкции человеческого тела.

См. также 
 Груде